Christian Bäckman (1980) – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Eric Backman (1896-1965) – mezzofondista svedese
 Fredrik Backman (1981) – scrittore svedese
 Jani Bäckman (1988) – calciatore finlandese
 Karl Backman (1970) – chitarrista, cantante e pittore svedese
 Kennard Backman (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Lennart Backman (1934) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Niklas Backman (1988) – calciatore svedese, di ruolo difensore

Pagine correlate
 Bäckman
 Bachman
 Bachmann